Iclod ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

Iclod (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
Iclod (Alba), Dorf im Kreis Alba